Ramberg ist der Name von geographischen Objekten
 Ramberg (Harz) (), Höhenzug im Harz in Sachsen-Anhalt

 Ramberg (Pfalz), Ort in Rheinland-Pfalz
 Ramberg (Bergen), Ortsteil von Bergen (Chiemgau)
 Ramberg (Gemeinde Reichenau), Ortschaft der Gemeinde Reichenau im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Ramberg (Flakstad), Ort in der Kommune Flakstad auf den Lofoten in Norwegen
 Ramberg (Schlesien), Kolonie Ramberg, jetzt Miedzylesie, gehörte zu Seifershau, jetzt Kopaniec, Ort in polnischer Kommune Stara Kamienica, früher Alt Kemnitz, am Fuß des Isergebirges.

Ramberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alice von Ramberg, heiratet 1914 Rudolf Slatin
 Anniken Ramberg Krutnes (* 1968), norwegische Diplomatin
 Arthur von Ramberg (1819–1875), österreichischer Maler und Zeichner
 August von Ramberg (1866–1947), österreichischer Marinemaler
 Dick Ramberg (1940–2013), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist

 Hans Ramberg (1917–1998), norwegischer Geologe und Mineraloge
 Henriette Friederike Ramberg (1801–1860), Witwe von Friedrich August Christian Eisendecher
 Hermann von Ramberg (1820–1899), österreichischer General der Kavallerie

 Lars Ramberg (* 1964), norwegischer Künstler
 Ludwig Ramberg (1874–1940), schwedischer Chemiker
 Niels Ramberg (* 1946), dänischer Tischtennisspieler
 Rahel Ramberg (1879–1955), deutsch-israelische Übersetzerin und Herausgeberin
 Sten-Ove Ramberg (* 1955), schwedischer Fußball- und Bandyspieler

Siehe auch:
 Rahmberg
 Ramberge